Beskickning kan syfta på:

 Beskickning – en diplomatisk representation hos främmande stat.
 Beskickning (metallurgi) – påfyllning av olika material i en ugn vid exempelvis järnframställning. 
 Beskickning - en efterbearbetning vid drejning